Перехоплення (інформатика) — технологія для зміни або посилення поведінки операційної системи.
 Перехоплення (баскетбол) — дії гравця захисту, що дозволили йому одержати володіння м'ячем згідно з правилами.
 Перехоплення (авіація) — наближення повітряного судна ППО (літака-перехоплювача) до повітряного судна-порушника з метою його розпізнання, вказання його екіпажу на порушення та подальшого виведення порушника за межі забороненої зони чи супроводу його на найближчий аеродром посадки.
 Радіоперехоплення — доступ сторонніх осіб до каналу радіозв'язку з отриманням ними повідомлень, що передаються по ньому.

 «Перехоплення» — радянський кінофільм, пригодницький бойовик 1986 року.
 «Перехоплення» — американський драматичний гостросюжетний фільм 2006 року.